Blochmannstraße bezeichnet:

 Blochmannstraße (Berlin) in Berlin; siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Lichterfelde #Blochmannstraße* 
 Blochmannstraße (Dresden) in der Pirnaischen Vorstadt von Dresden, Sachsen 
 Blochmannstraße (Leipzig) in Leipzig, Sachsen; siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-Nord #Blochmannstraße 1 
 Blochmannstraße (Jena) in Jena, Thüringen 

Siehe auch: